Дмитрий Владимирович Воробьёв:
 Воробьёв, Дмитрий Владимирович (род. 1965) — советский и российский актёр.
 Воробьёв, Дмитрий Владимирович (род. 1974) — украинский футболист.